Верре, Франсуа (род. 1955) — французский танцовщик и хореограф, представитель французского нового танца.
  — американский физик.
  — река в Германии